Detta är en lista över krig benämnda efter hur länge de varade.

Räknat i dagar
Sexdagarskriget 5-10 juni 1967
30-dagarskriget april-maj 1897

Räknat i år
Hundraårskriget 1337-1453
Nordiska sjuårskriget 1563-1570
Nordiska tjugofemårskriget 1570-1595
Trettioåriga kriget 1618-1648
Sjuårskriget 1756-1763
Åttioårskriget

Kronologiska listor
Listor över krig